Lenka Josefiová (* 8. duben 1986 Hradec Králové) je blogerka, bývalá modelka a příležitostně působila i jako moderátorka a herečka. Lenka pochází z České republiky z Náchoda, nyní již delší dobu žije v Dubaji. Zúčastnila se mnoha celosvětovych soutěží krásy. Jejím největším úspěchem bylo vítězství na soutěži Miss European Tourism 2015 na Maltě, které se zúčastnila i v předcházejícím roce a kde získala cenu za nejlepší národní kostým. Lenka byla také tváří mnoha firem, značek a návrhářů.

Soutěže Miss 
 České soutěže
 Miss Misch Masch 2008: vítězka
 Miss Autoslide 2009: vítězka

Mezinárodní soutěže
 Beauty of the World 2010: Miss Personality - Čína
 Miss Fashion TV 2013: TOP 5, Most Like - Kypr
 Supermodel International 2013: TOP 5, Most Internet Popular - Thajsko
 Miss European Tourism 2014: TOP 10, Best National Costume - Rumunsko 
 World Next Top Model 2014: TOP 15, Miss Bikini World Next Top Model: TOP 15 - Libanon 
 Asian Trend Awards 2014: Most Popular Star of the Year 2014 - Čína
 Miss Asia Pacific World 2014: TOP15 - Korea
 No 1 Model of the World 2014: 2nd runner-up (3. místo) - Německo
 Luxury Brand Model Awards 2015: New Star Model 2015 - Korea
 Miss Piel Dorada Internacional 2015: TOP 5 - Mexiko
 Miss European Tourism 2015: vítězka - Malta
 World Supermodel 2017: TOP 10, Most Popular - Čína

Modeling 
 tvář slavného filipínského návrháře Lea Almodala: tvář nové kolekce svatebních šatů & Red Carpet kolekce
 tvář italské značky Vero Milano Fashion
 tvář egyptských značek: Bella Donna a Dejavu
 tvář anglických značek šperků Vamp London & Germés jewellery
 tvář dubajského nehtového salonu Tips & Toes
 tvář španělského vlasového salonu Luis & Tachi
 tvář německé firmy Alcan
 tvář řeckého piva Mythos Beer
 tvář českých firem: pražského pivního baru Prague Beer Museum v Dlouhé ulici, Sazka, klubu Misch Masch (2008), veletrhu Motocykl 2011, internetového casina Sazka, Peugeot Vgroup, zlatnictví Moon, šperků Eva’s Crystals

Odkazy 
Lenka Josefiová na Facebooku.

Reference 

3. https://web.archive.org/web/20160508180023/http://bien.ae/dubai-based-miss-european-tourism-2015-lenka-josefiova-sparkle-with-the-stars-at-12th-edition-of-dubai-international-film-festival/

České modelky
České herečky
Čeští televizní reportéři
Žijící lidé
Narození 8. dubna
Narození v roce 1991
Ženy
Narození v Hradci Králové
Čeští blogeři